AHV steht als Abkürzung für:

 Alters- und Hinterlassenenversicherung, die obligatorische Rentenversicherung in der Schweiz 
 Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtenstein), die obligatorische Rentenversicherung im Fürstentum Liechtenstein
 Altherrenverein (auch Altherrenverband), eine Vereinigung ehemaliger Studenten

Aufhebungsvertrag

Abkürzung